Dachsgraben ist ein Gewässername:

 Dachsgraben (Falkenbach), rechter Zufluss des Falkenbachs bei Omersbach, Gemeinde Geiselbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Dachsgraben, Oberlaufname des Hofbachs, rechter Zufluss der Wiese in Unterkastel, Gemeinde Fröhnd, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Dachsgraben (Hörnlegraben), rechter Zufluss des Hörnlegrabens (zum Mühlbach, zum Insenbach) vor der Ehrstädter Mühle, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Dachsgraben (Mittlere Ebrach), linker Zufluss der Mittleren Ebrach vor Untersteinach, Markt Burgwindheim, Landkreis Bamberg, Bayern
 Dachsgraben (Selmkebach), rechter Zufluss des Selmkebachs unterhalb von Westende, Stadt Herdecke, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Dachsbach